Prebble ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Davis Prebble (1873–1946), englischer Tennis- und Badmintonspieler
 Antonia Prebble (* 1984), neuseeländische Schauspielerin
 Jamie Prebble (* 1991), neuseeländischer Freestyle-Skisportler

Sonstiges:
 Prebble-Eisfälle, Gletscherbruch in den Darwin Mountains, Antarktika
 Prebble-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika